El nombre de Orden de San Jorge puede aludir a alguna de las siguientes condecoraciones u órdenes religiosas o militares:

 Orden de San Jorge. Condecoración militar de Rusia otorgada en la actualidad.
 Orden de San Jorge de Alfama. Orden militar de la Corona de Aragón que terminó fusionándose con la Orden de Montesa.
 Orden de San Jorge de Hungría. Orden militar del reino de Hungría.
 Orden de San Jorge de Baviera. Fue una orden militar de la Casa de Wittelsbach de Baviera.
 Orden de San Jorge de Hannover. Orden dinástica del reino de Hannover fundada en 1839.
 Orden de San Jorge de Alga. Orden de canónigos regulares fundada en Venecia por Bartolomé Colonna en 1396.
 Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge